Bätz oder Baetz ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Baetz (* 1964), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Ernst Bätz (1942–2001), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Bätz (* 1938), deutscher Restaurator und Miniaturist
 Helmut Bätz (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Jan Bätz (* 1988), deutscher Musiker, Comedian und Moderator
 Johann Bätz (Johann Heinrich Hartmann Bätz; 1709–1770), deutsch-niederländischer Orgelbauer
 Jonathan Bätz (1787–1849), niederländischer Orgelbauer
 Konrad Baetz, deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Kurt Bätz (1942–1987), deutscher Religionspädagoge
 Lorenz Bätz (auch Lorenz Baetz; 1889–1926), deutscher Filmregisseur und Produzent
 Martin Bätz (1830–1885), fränkisch-bayerischer Unternehmer und Landespolitiker
 Regina Bätz (* 1944), deutsche Kostümbildnerin
 Rudi Bätz (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Tobias Bätz (* 1983), deutscher Koch

und der Firmenname von:
Bätz & Co, niederländische Orgelbaufirma, gegründet von Johann Bätz (siehe oben)

Siehe auch:
 Betz
 Paetz